Александр Александрович Усов (литературный псевдоним Чеглок; 30 августа 1871, Трубчевск, Орловская губерния — 5 октября 1942, Кировск, Мурманская область или Лазаревское) — детский писатель, естествоиспытатель, революционер, , .

Биография 
Родился в 1871 году в Трубчевске Орловской губернии в семье секретаря при съезде мировых судей.

В 1889 году окончил железнодорожное училище (по другим данным — низшее техническое училище) в Ельце; в 1889—1892 годы учился в Одесском музыкальном училище по классу скрипки, зарабатывая на жизнь переписыванием нот, писанием адресов; летом работал на железной дороге.

В 1892—1894 учился в Петербургской консерватории по классу теории композиции, однако вынужден был прервать музыкальное образование из-за заболевания левого уха и снижения слуха (по другим данным — из-за болезни сердца).

Работал на строительство Харьковско-Балашовской железной дороги. Затем преподавал в Харьковском техническом железнодорожном училище, в 1896—1903 — в Самарском железнодорожном училище. Позже заведовал ремесленной школой в Петербурге.

В 1903—1905 годы возглавлял Народный дом на Лиговке; был дружен с Н. А. Рубакиным — основателем Музея прикладных технических пособий.

В 1905—1912 годы состоял в РСДРП (меньшевиков). В конце 1905 года по рекомендации врачей переехал на юг, в Хосту, где возглавил революционное движение. Стал организатором восстания в 1905 году и одним из инициаторов создания Сочинской республики. Был избран первым народным судьёй. После подавления восстания в январе 1906 года эмигрировал, вывезя с собой весь революционный архив. Скрывался от полиции в Симферополе, Твери, Финляндии, откуда выехал в Швейцарию; жил во Франции, бывал на Капри.

В эмиграции встречался с Лениным, Горьким, Плехановым, Семашко. Был особо дружен с Анатолием Васильевичем Луначарским, который под влиянием А. А. Усова в 1907 на время отошёл от большевизма, был сторонником «богостроительства» — философской ревизии марксизма.

В 1908—1914 годы А. А. Усов вместе со своим другом и единомышленником художником-анималистом Василием Алексеевичем Ватагиным совершил кругосветное путешествие. Они побывали в Египте и Сахаре, в дебрях Конго и в джунглях Индии, в Южной Азии, Австралии, Новой Зеландии и через Северную Америку вернулись в Европу.

В июне 1917 года вернулся в Россию. Несколько лет жил в Москве, занимаясь под руководством А. В. Луначарского издательским делом. Затем по состоянию здоровья переехал на Черноморское побережье Кавказа в посёлок Джубга, где заведовал школами I и II ступени, а также отделом Наробраза. В 1922 году вместе с семьёй переехал в Лазаревское, где прожил до 1936 года.

21 апреля 1926 года из Лазаревского направил в правление Публичной библиотеки заявление с просьбой о приёме на работу; 13 мая был принят на должность научного сотрудника. Уволен с 1 октября 1927 по личному заявлению.

В Лазаревском А. А. Усов вёл разностороннюю деятельность: возглавлял противомалярийную станцию, первый исторический музей, посадил сад, который в 1928 г. на Всероссийской сельскохозяйственной выставке получил похвальный отзыв I степени, и написал несколько брошюр по агрономии. Занимался изобретательством:
 сконструировал струнный инструмент «Гудун»,
 изобрёл особый способ варки пищи на пару, который стал применяться в сочинском санатории им. Семашко и получил одобрение диетической комиссии Наркомздрава,
 в 1937 представил в Наркомат обороны проекты авиационного двигателя и быстроходного судна.
Кроме того, в эти годы вместе с единомышленниками Александр Александрович Усов в посёлке Гуарек возле Лазаревского создал небольшой теософский ашрам. Вместе с группой мистиков построил в Гуареке "Храм Солнца", в официальных бумагах "Дом Солнца", который был принят Народным Коммисариатом Здравоохранения . Здание было спроектировано в форме звезды. Его особенность заключалась в системе зеркал, благодаря которым солнце освещало помещение в течение всего дня.

В числе членов теософского кружка, базировавшегося в гуарекском ашраме Усова были: известный поэт Максимилиан Волошин, философ и литературовед Павел Сергеевич Попов, Алексей Николаевич и Ольга Борисовна Обнорские, художник-анималист Василий Алексеевич Ватагин.

В 1936 году за теософские убеждения был арестован и выслан в Мурманскую область, в Кировск. В 1942 году он ушёл из поселения, и более его никто не видел.

Семья 
Сестра — София (1870—1927), теософ; замужем за Конрадом Владимировичем Слободинским; их дети:
 Нина — автор скульптурных групп на станции метро «Нарвская»;
 Леонид — агроном, активный участник «Ордена Звезды на Востоке».

Жена — Надежда Артемьевна, художница;
 сын.

Творчество 
Писал рассказы о животных под псевдонимом Чеглок. Дебютировал в 1890-е годы в «Детском чтении» рассказами о природе России. В книгах и рассказах, вышедших после предпринятого им кругосветного путешествия, описывал экзотических животных и птиц Африки, Австралии, Океанических островов.

Ряд его книг иллюстрировал В. А. Ватагин.

Избранные сочинения 

Опубликованные под псевдонимом А. Чеглок:

 Природа мстит : Драма в 4 д. из соврём. жизни / [С предисл. А. Дивильковского]. — Б.м., 1907. — 79 с.

 Животный мир Африки : Десять рассказов / с ил. худож. В. А. Ватагина. — М.: И. Кнебель, 1915. — 4+172 с.
 Красавица Таврида. — М.: К. И. Тихомиров, 1910. — 283+4 с.
 Вып. 1 : Степной Крым. — 1910. — 112 с.
 Вып. 2 : Горный Крым. — 1910. — 2+117 с.
 Вып. 3 : Южный берег Крыма. — 1910. — 2+45 с.
 Мои приключения в Сахаре и Северной Африке. — Симферополь : В. А. Гриневская, 1912. — Кн. 2: 10 рассказов из жизни птиц и пресмыкающихся. — 4+221 с.
 На земле и в воде : Земновидные и пресмыкающиеся / Рис. и обложка Л. Гриневской. — М.: Работник просвещения, 1929. — 120 с. — (Читальня советской школы II ступени ; 1929 г. № 19)
 Нолла : Рассказы / Рис. В. Ватагина. — М. ; Л. : Гос. издательство, 1929. — 136 с.
 Островные птицы : (Рассказы) / Рис. Н. А. Усовой. — М. ; Л. : Земля и фабрика, 1925. — 2+242 с. — (Вегетарианец по недоразумению; Райские птицы; Киви; Морской бродяга; Проигранное пари; Два разбойника; Поэ)
 По Австралии : Рассказы из жизни животных / Обл. В.Ватагина; Рис. Н. А. Усовой. — М. ; Л. : Земля и фабрика, 1925. — 2+272+1 с. — (Библиотека подрастающего поколения)
 По Австралии : (Рассказы из жизни птиц) / Обл. В.Ватагина. — М. ; Л. : Земля и фабрика, 1925. — 319+2 с. — (Чёрный лебедь; Эму; Отчего он умер; Гралина; Шалашники; Наследие; Смеющийся осёл; Лирохвост; Нолла)
 По Африке : (Рассказы из жизни животных) / Рис. и обл. худ. В.Ватагина. — М. ; Л. : Земля и фабрика, 1924—1925.
 Птицы Африки : Десять рассказов / ил. худ[ож]. В. А. Ватагина . — М.: И. Кнебель, 1915. —, 145—296 с. — (Начало книги вышло под загл.: Животный мир Африки)
 Рассказы из жизни животных. — М.: К. И. Тихомиров, 1912. — Вып. 1. — 1+241 с.
 Родная природа : Звери, птицы и гады России. — СПб.: типо-лит. Бусселя, 1903.
 — Вып. 2 : 12 рассказов из жизни животных. — 1903. — 194 с.
 — Кн. 3 : 20 рассказов из жизни животных. — М.: товарищество И. Д. Сытина, 1907. — 291 с.
 — Кн. 4 : 14 рассказов из жизни животных. — М.: К.Тихомиров, [1909]. — 4+282 с.
 Родная природа : Птицы, звери и гады России. — 2-е изд. (без изм.).
 Вып. 1: 16 рассказов из жизни животных / С предисл. Н. А. Рубакина. — СПб.: типо-лит. «Е.Тиле преемн.», 1904. — 8+279 с.
 Родная природа : Звери, птицы и гады России : 16 рассказов из жизни животных / А. А. Чоглок; С рис. Ю.Клевера, Н.Каразина, В.Маковского, И.Айвазовского и др. С предисл. Н. А. Рубакина. — [СПб.]: Издатель, 1900—1910. — 4+204+4 с.
 Родная природа : Звери, птицы и гады России: Кн. 2: 12 рассказов из жизни животных. — М.: К. И. Тихомиров, 1910. — 4+199 с.
 Родная природа. — 4-е изд. — М.: И.Кнебель, 1914.
 Кн. 1 : Шестнадцать рассказов / рис. В.Ватагина. — 1914. — 4+191 с.

 Баба : Из жизни пеликанов : Для детей. — СПб.: типо-лит. «Евг. Тиле преемн.», 1904. — 16 с.
 — М.: И.Кнебель, 1914. — 12 с. — (Родная природа)
 Благодетели степей : (О хорьках). — М.: К.Тихомиров, [191-?]. — 18 с. — (Родная природа; Рассказ 10)
 Болотный лунь. — 2-е изд. — М.: Задруга, 1918. — 15 с. — (Родная природа. Кн.2 ; Рассказ 6)
 В гостях у носорога. — М.: И.Кнебель, 1914. — 16 с. — (Звери Центральной и Южной Африки)
 Вегетарианец по недоразумению : [Из жизни казуаров]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 44 с. — (Островные птицы : (Рассказы))
 Внучек слону : [О жиряках]. — М.: И.Кнебель, 1914. — 16 с. — (Звери Центральной и Южной Африки)
 Водяной : Из жизни оляпок : Для детей. — СПб.: типо-лит. «Евг. Тиле преемн.», 1904. — 18 с.
 — М. : И. Кнебель, 1914. — 13 с. — (Родная природа)
 Волк-путешественник : (Сказка). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 12 с.
 Вомбат. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 23 с. — (По Австралии : Рассказы из жизни животных)
 «Выручил» : (О куницах). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 28 с.
 Гассан Мудрый : [О дикобразах]. — М.: Земля и фабрика, 1924. — 40 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных)
 Гиена. — М.: Земля и фабрика, 1924. — 32 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных)
 Горе молодого Нуаро. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 32 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных ; Кн. 11)
 Гралина. — М.: Л.: Земля и фабрика, 1925. — 33 с. — (По Австралии : (Рассказы из жизни птиц))
 Грифы. — Симферополь: В. А. Гриневская, 1912. — 20 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Дабб : (О шипохвосте). — Симферополь: В. А. Гриневская, 1912. — 17 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Два разбойника : [О фрегатах]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 31 с. — (Островные птицы : (Рассказы))
 Двуносый : [О долгоногах]. — М.: И.Кнебель, 1915. — 12 с.
 — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 27 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных ; Кн. 14)
 Дик-Дик : [О карликовой антилопе]. — М.: И.Кнебель, 1914. — 12 с. — (Звери Центральной и Южной Африки)
 Дурный пан : (О тушканчике). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 13 с.
 Дятел и башкир. — 2-е изд. — М.: Задруга, 1918. — 10 с. — (Родная природа. Кн. 2 ; Рассказ 8)
 Живой камень : [Из жизни черепах]. — М.: И.Кнебель, 1914. — 10 с. — (Родная природа)
 Жираффа. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 33 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных ; Кн. 12)
 Загадочная птица : (О фламинго). — Симферополь : В. А. Гриневская, 1912. — 23 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 — СПб.: тип. Тавр. губ. земства в Симферополе, 1912. — 24 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Запах крови : [О сумчатых волках]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 37 с. — (По Австралии : Рассказы из жизни животных)
 Заяц. — М.: Задруга, [1921]. — 14 с. — (Родная природа. Кн. 2 ; 4)
 Зебра. — М.: И. Кнебель, 1915. — 16 с.
 Земляк : [Из жизни буйволов]. — М.: И.Кнебель, 1914. — 12 с. — (Звери Центральной и Южной Африки)
 Злой дух пустыни : (О варанах). — СПб.: тип. Тав. губ. земства в Симферополе, 1912. — 19 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 — Симферополь : В. А. Гриневская, 1912. — 19 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Иношко[!] : [Про шимпанзе]. — М.: И.Кнебель, 1914. — 16 с. — (Звери Центральной и Южной Африки)
 История волчьего семейства : Из жизни волков : Для детей. — СПб.: типо-лит. «Е. Тиле, преемн.», 1904. — 12+1 с.
 — М.: И.Кнебель, 1914. — 8 с. — (Родная природа)
 Как моя сорока попала в газету : Из жизни сорок : Для детей. — СПб.: типо-лит. «Е. Тиле, преемн.», 1904. — 19 с.
 — М.: И.Кнебель, 1914. — 14 с. — (Родная природа)
 Карочка : (Из жизни ворон). — [М.] : Задруга, [1918]. — 18 с. — (Родная природа. Кн. 2 ; Рассказ 7)
 Като и Музири : [Ихневмоны]. — М.: И.Кнебель, 1914. — 16 с. — (Звери и птицы Центральной и Южной Африки)
 Кенгуру. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 25 с. — (По Австралии : Рассказы из жизни животных)
 Киви. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 26 с. — (Островные птицы : (Рассказы))
 Кильмек и выдра : Рассказ. — М.: товарищество И. Д. Сытина, 1906. — 23 с. — (Библиотека начальной школы / Под ред. Н. В. Тулупова ; № 2)
 — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 15 с.
 Китоглав : [Рассказ]. — М.: И.Кнебель, 1915. — 12 с.
 Коала. — М.; Л : Земля и фабрика, 1925. — 24 с. — (По Австралии : Рассказы из жизни животных)
 Крот : Рассказ. — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 13 с.
 Кругом Жигулей на лодке : Из путешествий по Волге. — М.: К. И. Тихомиров, 1910. — 52 с.
 — 2-е изд. — М.: Задруга, 1918. — 52 с.
 Кузу, [или австралийский опоссум]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 29 с. — (По Австралии : Рассказы из жизни животных)
 Леди Кетт : [О павианах]. — М.: И.Кнебель, 1914. — 16 с. — (Звери Центральной и Южной Африки)
 Лесник Николай : Из жизни медведей : Для детей. — СПб.: типо-лит. «Е.Тиле преемн.», 1904. — 19 с.
 — М.: И.Кнебель, 1914. — 12 с. — (Родная природа)
 Лирохвост. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 53 с. — (По Австралии : (Рассказы из жизни птиц))
 Лисица. — 2-е изд. — М.: Задруга, [1918]. — 16 с. — (Родная природа. Кн. 2 ; Рассказ 3)
 Маго. — М.: К. И. Тихомиров, 1912. — 19 с. — (Рассказы из жизни животных Африки; Вып. 4)
 — М.: Земля и фабрика, 1924. — 32 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных)
 Маленькая пантера : [Из жизни геннет]. — М.: Земля и фабрика, 1924. — 39 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных)
 Мартино : (О горных стрижах). — СПб.: тип. Тавр. губ. земства в Симферополе, 1912. — 20 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Медоуказчик : [Рассказ]. — М.: И.Кнебель, 1915. — 16 с.
 Милые певуньи : (О лягушках). — 2-е изд. — М.: Задруга, [1918]. — 14 с. — (Родная природа. Кн. 2 ; Рассказ 11)
 Мой ёжик : Из жизни ежей : Для детей. — СПб. : типо-лит. «Е.Тиле преемн.», 1904. — 16 с.
 — М.: И. Кнебель, 1914. — 12 с. — (Родная природа)
 Мордвин и хохол : (О кабанах). — 2-е изд. — М.: Задруга, 1918. — 24 с. — (Родная природа. Кн. 2 ; Рассказ 1)
 Морской бродяга : [Про альбатросов]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 34 с. — (Островные птицы : (Рассказы))
 Мпунгу : [О гориллах]. — М.: И.Кнебель, 1915. — 32 с.
 — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 57 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных ; Кн. 10)
 Муфлоны : [Горные бараны Африки]. — М.: Земля и фабрика, 1924. — 41 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных)
 На верблюдах. — М. : Земля и фабрика, [1924]. — 47 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных)
 Наводнение в пустыне : (Из жизни рябков). — Симферополь : В. А. Гриневская, 1912. — 30 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 — СПб.: тип. Тавр. губ. земства в Симферополе, 1912. — 30 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Наследие : [Подаргус, или белоног]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 24 с. — (По Австралии : (Рассказы из жизни птиц))
 Необыкновенный случай : (Из жизни диких кошек). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 17 с.
 Несуразный зверь. — М.: И.Кнебель, 1914. — 14 с. — (Родная природа)
 Несчастная птица : Из жизни кукушек : Для детей. — СПб.: типо-лит. «Е. Тиле преемн.», 1904. — 16 с.
 — М.: И.Кнебель, 1914. — 12 с. — (Родная природа)
 Нолла : [О талегаллах или кустовых курах]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 25 с. — (По Австралии : (Рассказы из жизни птиц))
 Носик : Болотная камышевка. — [2-е изд.]. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 16 с.
 Овсянка : [Рассказ]. — 2-е изд. — М.: Задруга, [1918]. — 14 с. — (Родная природа. Кн. 2 ; Рассказ 10)
 Огородник Али : (О страусах). — СПб.: тип. «Энергия», 1912. — 20 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 — Симферополь : В. А. Гриневская, 1912. — 20 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Отчего он умер : [О попугаях]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 40 с. — (По Австралии : (Рассказы из жизни птиц))
 Отчего я не сделался охотником. — М.: И. Кнебель, 1914. — 8 с. — (Родная природа)
 Охотники за слонами. — М.: И. Кнебель, 1914. — 16 с. — (Звери Центральной и Южной Африки)
 Пантера. — М. : Земля и фабрика, 1924. — 39 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных)
 Перепел : [Рассказ]. — [2-е изд.]. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 15 с.
 Подарок дяди : [О птице секретаре]. — М.: И. Кнебель, 1915. — 16 с.
 Попугай Жан : [Рассказ]. — М.: И.Кнебель, 1915. — 16 с.
 Порождение ехидны : [О ехиднах]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 29 с. — (По Австралии : Рассказы из жизни животных)
 Поэ. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 37 с. — (Островные птицы : (Рассказы))
 Проигранное пари : [О гуйях]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 28 с. — (Островные птицы : (Рассказы))
 Пугач : (Из жизни филинов). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 17 с.
 Пустынные снегири. — Симферополь: В. А. Гриневская, 1912. — 16 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Пяткоход. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 34 с. — (По Австралии : (Рассказы из жизни животных))
 Разбойники леса : Из жизни рысей : Для детей. — СПб.: типо-лит. «Е.Тиле преемн.», 1904. — 16 с.
 — М.: И. Кнебель, 1914. — 10 с. — (Родная природа)
 Райские птицы. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 40 с. — (Островные птицы : (Рассказы))
 Рог чёрта : (О сернах). — 2-е изд. — М.: Задруга, [1918]. — 16 с. — (Родная природа. Кн. 2 ; Рассказ 2)
 Сам Каид в красном бурнусе : (О газелях). — М.: К. И. Тихомиров, 1912. — 21 с. — (Рассказы из жизни животных Африки; Вып. 9)
 Самум : (О пустынном жаворонке). — СПб.: тип. Тав. губ. земства в Симферополе, 1912. — 24 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 — Симферополь : В. А. Гриневская, 1912. — 24 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Самый страшный зверь : [Из жизни львов]. — М.: Земля и фабрика, 1924. — 52 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных)
 Серваль. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 28 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных)
 Сернобык : [Рассказ]. — М.: И.Кнебель, 1915. — 12 с.
 Синицы : Из жизни синиц : Для детей. — СПб.: типо-лит. «Е.Тиле преемн.», 1904. — 21 с.
 — М.: И.Кнебель, 1914. — 16 с. — (Родная природа)
 Скопа : [Из поездки на Днепр]. — 2-е изд. — СПб.: М. Н. Слепцова, 1898. — 20 с. — (Книжка за книжкой; Кн. 45)
 — СПб.: М. Н. Слепцова, ценз. 1901. — 20 с. — (Книжка за книжкой; Кн. 45)
 — М.: И.Кнебель, 1914. — 16 с. — (Родная природа)
 «Слово» знает : Из жизни змей : Для детей. — СПб.: типо-лит. «Е.Тиле преемн.», 1904. — 16 с.
 М.: И.Кнебель, 1914. — 10 с. — (Родная природа)
 Смеющийся осёл : [Из жизни гигантских зимородков]. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 26 с. — (По Австралии : (Рассказы из жизни птиц))
 Степной орёл : Из жизни орлов : Для детей. — СПб. : типо-лит. «Е.Тиле преемн.», 1904. — 16 с.
 — М.: И. Кнебель, 1914. — 12 с. — (Родная природа)
 Суслик : Из жизни сусликов : Для детей. — СПб.: типо-лит. «Е.Тиле преемн.», 1904. — 18 с.
 — М.: И.Кнебель, 1914. — 12 с. — (Родная природа)
 Ткачи : [Рассказ]. — М.: И.Кнебель, 1915. — 16 с.
 Трубкозуб. — М.: И.Кнебель, 1914. — 8 с. — (Родная природа)
 У киргизов : Путевые впечатления. — СПб.: Н.Морев, 1909. — 56 с. — (Читальня народной школы : Журн. с картинками ; 1909, вып. 1)
 Ужиный царь : (Об ужах). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 13 с.
 Устыдили : (Про дроф). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 18 с.
 Утконос. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 32 с. — (По Австралии : Рассказы из жизни животных)
 Фенек. — М.: Земля и фабрика, 1924. — 36 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных)
 Хаммады : (О белохвостой каменке). — СПб.: тип. Тавр. губ. земства в Симферополе, 1912. — 22 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 — Симферополь: В. А. Гриневская, 1912. — 22 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Чабан Бодро : (О баранах). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 21 с.
 Чёрный лебедь. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 29 с. — (По Австралии : (Рассказы из жизни птиц))
 : [Рассказ] / Рис. и обложка А. Комарова. — М.: Работник просвещения, 1928. — 31+1 с. — (Читальня советской школы : 2-й год издания ; № 24)
 Чудовище Кибокко : [Про бегемотов]. — М.: И.Кнебель, 1914. — 15 с. — (Звери Центральной и Южной Африки)
 Шалаши пигмеев : [О теневой птице]. — М.: И.Кнебель, 1915. — 16 с.
 Шалашники. — М. ; Л. : Земля и фабрика, 1925. — 30 с. — (По Австралии : (Рассказы из жизни птиц))
 Шипохвост. — СПб.: тип. Тавр. губ. земства в Симферополе, 1912. — 17 с. — (Мои приключения в Сахаре и Северной Африке)
 Шифта : [Из жизни нектарниц]. — М.: И.Кнебель, 1915. — 12 с.
 Шунгак-Куль : (О чайках). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 23 с.
 Щурка золотистая : Рассказ. — [2-е изд.]. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 13 с.
 Эконом : (Из жизни хомяков). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 14 с.
 Электрический фонарик. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 42 с. — (По Африке : Рассказы из жизни животных ; Кн. 13)
 Эму. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 56 с. — (По Австралии : (Рассказы из жизни птиц))
 Юла : Лесной жаворонок. — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 13 с.
 Язвица. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. — 34 с. — (По Австралии : Рассказы из жизни животных)
 Ястреб-перепелятник : (Из записок художницы). — 2-е изд. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. — 18 с.

По сельскому хозяйству:
 Усов А. А. Борьба за влагу : (Проект прудовых хозяйств). — Самара : Средневолж. краев. сельхозизд-во «За сплошную коллективизацию», 1930. — 29 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Персоналии:Елец
Меньшевики
История Сочи
Революционеры Российской империи
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Русские писатели XX века
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны